Балабуха — украинская фамилия. Известные носители:
 Балабуха, Анатолий Иванович (1929—1943) — пионер-герой.
 Балабуха, Андрей Дмитриевич (1947—2021) — российский писатель-фантаст и критик.
 Балабуха, Николай Николаевич (1853—1916) — журналист и редактор, в конце жизниправославный богослов.
 Балабуха, Николай Семёнович (1800—1887) — киевский купец 2-й гильдии, городской голова в 1847—1851 годах.
 Балабуха, Сергей Павлович (1857 — не ранее 1932) — русский революционер-народник.